Камилла Хейтц (; род. 16 марта 1986 года) — французская пловчиха в ластах.

Карьера 
Бронзовый призёр Всемирных игр 2009 года на дистанции 100 метров.

Чемпион Всемирных игр 2013 года в апнеа.

Обладатель действующего рекорда мира на дистанции 400 метров с аквалангом (в короткой воде), действующего рекорда Европы на дистанции 100 метров с аквалангом.

Двукратный чемпион Европы. Многократный призёр чемпионатов мира и Европы.

Образование 
Окончила Национальный институт прикладных наук в Тулузе по специальности "инженер гражданского строительства".

Ссылки 
Пловцы в ластах Франции

 Профиль на сайте Всемирных игр 2013 года
 Профиль на сайте Всемирных игр 2009 года